San José del Llano steht für folgende Orte in Mexiko:

 San José del Llano (Sinaloa)
 San José del Llano (Tamaulipas)
 Estancia del Llano (San José del Llano) in Guanajuato 

Siehe auch:
 San José de los Llanos